Gondreville puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Francia 
 Gondreville (C.P. 45490), comuna situada en Loiret;
 Gondreville (C.P. 54840), comuna situada en Meurthe y Mosela;
 Gondreville (C.P. 60117), comuna situada en Oise.